En , Rzeczki désigne :

 Rzeczki est un village de la voïvodie de Mazovie,
 Rzeczki est un village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.